AIP peut faire référence à :
 Aeronautical Information Publication (en français, Publication d'information aéronautique) ; 
 Air-Independant Propulsion (en français,  sous-marin anaérobie) ;
 American Institute of Physics, l'institut américain de physique ;
  ;
 Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, l'institut d'astrophysique de Potsdam ;
 American International Pictures, une société de production et distribution américaine ;
 Alaskan Independence Party, le parti de l'indépendance de l'Alaska ;
 Agence ivoirienne de presse ;
 Instrument for Pre-Accession Assistance (en français, Instrument d'aide de préadhésion de l'Union européenne) ;
 Association des Israélites pratiquants, cf. Schneour Zalman Schneersohn ;
 activité importante pour la protection des intêrets ;
 Abnormal Invasive Placenta] (en français, placenta anormalement invasif, placenta accreta, increta, percreta).
 Antenna in Package (AiP)